Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд — ежегодное соревнование белорусских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 2016 года. Организатором является Белорусская ассоциация кёрлинга.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Белоруссию на международной арене как её смешанная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от позиции игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2018 года)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар

Соревнования по кёрлингу в Белоруссии
 
Белоруссия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2016 года